Годзе — фамилия. Известные носители:
 Годзе, Гопал
 Годзе, Натхурам